Обрез:
 Обрез — огнестрельное оружие, изготовленное способом укорачивания ствола и (или) приклада ружья или винтовки.
 Обрез — элемент автомобильной дороги.

Топоним 
 Обрез — хутор в Репьёвском районе Воронежской области.